Die Blancpain Sprint Series 2014 ist die zweite Saison der Blancpain Sprint Series, die im Jahr 2013 noch FIA-GT-Series hieß. Die Serie wurde in Anlehnung an die Blancpain Endurance Series umbenannt, behält jedoch das Format der FIA-GT-Series und wird weiterhin von der SRO Motorsports Group organisiert.

Startberechtigt sind lediglich Fahrzeuge der Gruppe GT3, die an zweitägigen Rennwochenenden zwei einstündige Sprintrennen austragen. Neben den bekannten drei Klassen nach der Fahrereinstufung (PRO, PRO-AM, Gentleman) gibt es ab 2014 eine weitere Klasse: Im Silver-Cup können Fahrzeuge antreten, bei denen beide Fahrer unter 25 Jahre alt sind.

Die Serie ist außerdem Teil der Blancpain GT Series, die eine gemeinsame Wertung der Blancpain Sprint Series und der Blancpain Endurance Series darstellt.

Starterfeld

Rennkalender und Ergebnisse 
Der Rennkalender wurde um eine Veranstaltung in Brands Hatch erweitert, die als zweites Rennwochenende vorgesehen ist. Dafür wurde die Veranstaltung in Zolder in den Herbst verschoben. Statt eines Rennwochenendes im spanischen Navarra gibt es in dieser Saison eine Veranstaltung an der portugiesischen Algarve:

Meisterschaftsergebnisse

Fahrerwertung 
Stand nach 10 von 14 Rennen

Teamwertung 
Stand nach 10 von 14 Rennen

Einzelnachweise

Weblinks 
 Offizielle Website der Blancpain Sprint Series

Motorsportsaison 2014